Who You Are () — дебютный студийный альбом британской певицы Джесси Джей. Над альбомом работали Dr. Luke, Cirkut, Давид Гетта, Тоби Гад, Martin K, Oak, Parker and James, The Invisible Men. Релиз альбома состоялся 28 февраля 2011 года в Великобритании и 12 апреля в США. Из-за большого ажиотажа и высокого спроса релиз альбома в Великобритании был перенесен с 28 марта.

Who You Are получил смешанные отзывы от музыкальных критиков, дебютировав на второй строчке официального чарта Великобритании, разойдясь тиражом 105 000 копий в первую неделю. Альбом дебютировал в Американском чарте Billboard 200 на 11 строчке, с 34 000 проданными копиями за первую неделю. Два сингла были выпущены перед релизом альбома: дебютный британский сингл Джесси Джей в Великобритании «Do It Like a Dude» и «Price Tag», при участии американского хип-хоп исполнителя B.o.B, песня стала дебютным синглом Джесси в США. Третий сингл, «Nobody’s Perfect», стал третьим подряд хитом топ-10 в Великобритании. Четвёртый сингл «Who’s Laughing Now», был выпущен 21 августа 2011, и достиг только 16 строчки в UK Singles Chart. Песня «Who You Are», была выпущена в ноябре 2011, и стала пятым синглом для Великобритании из альбома.

Переиздание Who You Are (название было дополнено «Deluxe Edition» или «Platinum Edition») было выпущено 14 ноября 2011. В переиздание вошло три новые песни: второй номер один в Великобритании, сингл «Domino», «My Shadow» и «LaserLight», при участии Давида Гетта. Who You Are стал первым альбомом британской певицы в истории, с которого шесть или более синглов попали в топ-10 официального чарта Великобритании.

Коммерческий успех 
6 марта 2011 года Who You Are дебютировал на 2 месте в UK Albums Chart, уступив второму альбому Адель 21, разойдясь тиражом в 105 000 копий за первую неделю. В сентябре 2011 года пластинка получила дважды платиновый статус в Великобритании, так как было продано свыше 600 000 копий. В августе 2013, альбом получил уже четвертую платину, разойдясь тиражом свыше 1 200 000 копий в Великобритании.

В Billboard 200 альбом стартовал с 11 места, разойдясь за дебютную неделю в количестве 34 000 экземпляров. В Австралии, он смог достичь четвёртого места, и получил золотой сертификат. В Дании диск дебютировал на 30 месте, а на пятой неделе нахождения в чарте смог достичь пятого места. В ноябре 2011 года было объявлено о том, что Who You Are стал самым продаваемым дебютным альбомом 2011 года в Великобритании.

По состоянию на апрель 2012, продажи альбома достигли 2 500 000 копий, по всему Миру.

Список композиций

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании
Альбомы Island Records
Альбомы Lava Records
Альбомы Джесси Джей
Дебютные альбомы 2011 года
Альбомы Universal Republic Records
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke
Альбомы, спродюсированные Cirkut
Альбомы — лауреаты премии MOBO